

Toponyme 

 Fertile, ville de l'Iowa
 Fertile, ville du Minnesota

Voir aussi 

 Fertilité
 Isotope fertile